Pittsburg eller Pittsburgh kan syfta på:

Pittsburgh – en stad i Pennsylvania
Pittsburg, New Hampshire – ort i New Hampshire
Pittsburg, Texas – stad i Texas
Pittsburg, Kansas – stad i Kansas

Se även 
Pittsburg County